Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2016/17 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2016/17 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders ist nicht begrenzt. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Makói Spartacus Vasas Sportegyesület mit 15 eingesetzten Spieler auskam, spielten bei HVSE Infraplan 24 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 158 Spieler zum Einsatz, von denen 58 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Gergely Aczél (Aquaprofit NTSK) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien, seine Mannschaftskollegin Tícia Gara erreichte 7 Punkte aus 8 Partien. Je 6,5 Punkte erzielten Imre Héra, Vilmos Handó (beide DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság), Péter Ács (ASE Paks), János Könnyű (Aquaréna Kőbánya SC) und Kornél Szalai (Makói Spartacus Vasas Sportegyesület), von diesen spielte Handó 7 Partien, die übrigen genannten je 9. Mit Miklós Galyas, Bianka Havanecz (beide Aquaprofit NTSK), Fruzsina Szente Varga (ASE Paks), Klára Varga (Pénzügyőr Sport Egyesület), Endre Végh (Dunaharaszti Munkás Testedző Kör) und István Gelle (Lila Futó-Hóbagoly SE) gewannen sechs Spieler bei ihrem einzigen Einsatz und erreichten damit 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2016; AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Aquaprofit NTSK

DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

ASE Paks

Pénzügyőr Sport Egyesület

Aquaréna Kőbánya SC

Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

HVSE Infraplan

Zalaegerszegi Csuti Antal – Hydrocomp Sport Klub

Lila Futó-Hóbagoly SE

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2016
Schach 2017